Les Masters d'Allemagne de snooker 2018, tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2017-2018 de snooker, se sont déroulés du 31 janvier au 4 février 2018 au Tempodrom de Berlin. 

Le tenant du titre est Anthony Hamilton. Le tournoi est remporté par Mark Williams qui s'adjuge un deuxième titre classé cette saison.

Dotation 
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
 Huitième de finalistes : 
 Deuxième tour : 
 Premier tour : 

 Meilleur break télévisé : 

 Dotation totale : 

Le break maximum (147 points) est récompensé de .

Tableau final

Finale

Qualifications 
Ces matchs ont eu lieu du 19 au 22 décembre 2017 au  Barnsley Metrodome de Barnsley, dans le Yorkshire du Sud en Angleterre ; ils ont tous été joués au meilleur des 9 frames.

Premier tour

Deuxième tour

Centuries

Centuries des tours de qualification 

 140  Chen Zifan
 138  Christopher Keogan
 135  Alfie Burden
 132, 131, 113, 106  Jimmy Robertson
 130, 120, 113  Mark Allen
 129  Michael White
 126  Zhang Anda
 125, 121  Robin Hull
 125, 109  Niu Zhuang
 124  Andrew Higginson
 123  Cao Yupeng
 123  Yu Delu
 122, 121  Rory McLeod
 122  Xiao Guodong
 121, 106  Thepchaiya Un-Nooh
 121  Stuart Carrington
 121  Sam Craigie
 120  Mark Joyce
 119, 115  Mark Selby
 119  Liam Highfield
 119  Michael Holt
 119  Daniel Wells
 116  Michael Georgiou
 116  Zhao Xintong
 114, 109, 108, 102  Judd Trump
 113  Barry Hawkins
 112, 100  Matthew Stevens
 110  Mark Davis
 105  David Gilbert
 105  Jamie Jones
 105  Robert Milkins
 104  David Grace
 104  Jackson Page
 103  Fergal O'Brien
 101  Neil Robertson
 101  Soheil Vahedi
 101  Yuan Sijun
 100  Liang Wenbo

Centuries du tournoi 

 140, 109, 103  Judd Trump
 138, 104  Shaun Murphy
 136  Mark Joyce
 136  Mei Xiwen
 131, 124  Ding Junhui
 130, 117, 115  Ryan Day
 121  Graeme Dott
 114, 104  Ben Woollaston
 112, 108  Gary Wilson
 111  Liang Wenbo
 110, 109  Mark Williams
 109, 103  Mark Davis
 103  Jack Lisowski
 102  Ricky Walden
 101  David Gilbert
 101  Matthew Selt
 100  Mark Allen

Notes et références

Liens externes 
 

2018
Sport en Allemagne en 2018
Snooker en 2018